Tsethang bezeichnet:

den tibetischen Ort Zêtang
das Tsethang-Kloster